De Eerste Kamerverkiezingen 2023 zijn reguliere Nederlandse verkiezingen voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Deze verkiezingen zullen plaatsvinden op 30 mei 2023.

Het is de eerste verkiezing voor de Eerste Kamer waaraan ook een kiescollege voor niet-ingezetenen deelneemt, naast de twaalf Provinciale Staten en de drie kiescolleges voor ingezetenen van Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

Partijen